Half-Life eller Halflife kan syfta på:

 Half-Life (spelserie) – en serie datorspel med science fiction-tema
 Half-Life (datorspel) – ett datorspel i förstapersonsvy med science fiction-tema, utvecklat av Valve Corporation
 Half-Life 2 - uppföljare från 2004
 Half-Life 2: Episode One - uppföljare från 2006
 Half-Life 2: Episode Two - uppföljare från 2007
 Half-Life: Alyx - VR-datorspel från 2020

Halflife (EP av Cristina Scabbia) – en EP av Cristina Scabbia från 1999

Se även
 Halveringstid (eng: Half-life)– den tid efter vilken hälften av en given mängd av ett radioaktivt grundämne har sönderfallit